Ожидаемая (при рождении) продолжительность жизни — один из основных индикаторов качества системы здравоохранения в критериях оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Имеет прямую корреляцию с показателем общих расходов на здравоохранение.

Ниже приведён перечень стран по ожидаемой продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — это величина, показывающая, сколько в среднем проживёт группа людей, родившихся в одном году, если смертность в каждой возрастной группе останется на неизменном уровне.

По каждой стране приведена продолжительность по всему населению и отдельно по мужскому и женскому населению. В таблицу наряду с суверенными государствами включены некоторые зависимые территории. Цифры отражают качество медицинского обслуживания, а также такие факторы, как наличие военных действий и распространённость ВИЧ. В списках ООН фигурируют только страны с населением более 100 000 человек.

С начала нынешнего века наметилась тенденция также оценивать ожидаемую продолжительность здоровой жизни (ОПЗЖ), представляющее из себя усреднённое количество лет, которое человек может ожидать прожить в более-менее "полном здоровье". Другими словами, ОПЖ за вычетом лет, проведённых с тяжёлыми болезнями и травмами.

4 сентября 2019 года глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме сообщила, что на июль 2019 года продолжительность жизни в России существенно увеличилась. У женщин она составила 78,5 года, у мужчин на десять лет меньше — 68,5. В данный момент продолжительность жизни в России примерно соответствует среднемировому уровню, а скорость её увеличения одна из самых высоких в развитых странах.

Сравнение продолжительности жизни среди стран может быть проблематично. К примеру, ввиду плохой отчётности в некоторых странах и различных локальных стандартов в сборе статистики. В особенности это касается ожидаемой продолжительности здоровой жизни, определение критериев которой может меняться со временем даже внутри страны.

Список Группы Всемирного банка (2020) 
Данные Группы Всемирного банка за 2020 год. Значения в таблицах Группы Всемирного банка округлённые. Все вычисления проведены на неокруглённых данных, поэтому, вследствие нюансов округления, в некоторых местах возникли кажущиеся нестыковки индикаторов, размером в 0,01 года.

Список Всемирной организации здравоохранения (2019) 
Согласно данным, опубликованным в декабре 2020 г. По умолчанию таблица отсортирована на общей ожидаемой продолжительности жизни, а в случае равных значений использована дополнительная сортировка по общей продолжительности здоровой жизни.

Список Группы Всемирного банка (2019) 
Данные Группы Всемирного банка за 2019 год Группы Всемирного банка.

Список ООН (2019) 
Страны и регионы по ожидаемой продолжительности жизни при рождении по данным на 2019 год (отчёт начала 2020 года)

Список Всемирной организации здравоохранения (2016)

Список по Справочнику ЦРУ (2012) 
Данные справочника ЦРУ США за 2012 год.

См. также

Ссылки 
 Life expectancy trends interactive graph
 Средняя продолжительность жизни в России превысила 71 год, в основном за счет женщин http://www.newsru.com/russia/28jan2015/golodets.html
 Life expectancy at birth, total (years)

Примечания 

Демографические сравнения стран
Продолжительность жизни
Списки:Здравоохранение